Massenbilanz steht für:

 in der Chemie und anderen Naturwissenschaften eine Bilanzgleichung
 in der Thermodynamik eine Bilanzgleichung über Massenströme eines Systems, siehe Massenbilanz (Thermodynamik)
 in der Glaziologie die Differenz aus Akkumulation und Ablation eines Eiskörpers, siehe Massenbilanz (Glaziologie)